

Anno 
 878 o 878 a.C.

Codici 
 878 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Kagiya, nella Prefettura di Aichi, del Giappone

Matematica 
 878 – numero